Dumariya (Rautahat)
 Dumariya (Sarlahi)